The Grudge — студійний альбом норвезького дарк-ембієнт гурту Mortiis. Реліз альбому відбувся 2004 року під лейблом Earache Records. Альбом складається з десяти англомовних композицій.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 The Grudge  на Encyclopaedia Metallum. 
 The Grudge на YouTube. 

Альбоми Mortiis